Arménský fotbalový pohár je hlavní fotbalový turnaj, který pořádá Arménská fotbalová asociace.

Finalisté

Přehled vítězů

Odkazy

Externí odkazy 
 Armenia - List of Cup Finals, RSSSF.com 

Arménské fotbalové soutěže
Sportovní události založené roku 1992